

Patronyme 

  (1950-), entraîneur de football indonésien 
 Louis Dollo (1857 - 1931), paléontologue belge d'origine française
 Loi de Dollo
 Xavier Dollo (né en 1976), écrivain, dont le pseudonyme est Thomas Geha
 Yves Dollo (1934 - 2007), homme politique français

Divers 
 La zone Dollo,une des 9 zones de la région Somali en Éthiopie.
 Dollo Ado : camps de réfugiés en Somalie
 Dollo : Dialecte parlé en Éthiopie, dans le Basketo (woreda)

Notes 

Patronyme français